

Codici 
 dbl – codice ISO 639-3 della lingua dyirbal

Altro 
 DBL – targa automobilistica del Distretto di Bolesławiec (Polonia)